Název Hamerský vrch má více kopců:

 Hamerský vrch (Český les) (605,1 m) – vrchol v Přimdském lese, severozápadně od Nových Domků v okrese Tachov
 Hamerský vrch (Javořická vrchovina) (607,4 m) – vrchol v Novobystřické vrchovině, severně od Hradiště v okrese Jindřichův Hradec
 Hamerský vrch (Jindřichovická vrchovina, 524 m) (~ 524 m) – vrchol v Klínovecké hornatině, jižně od Smolných Pecí v okrese Karlovy Vary
 Hamerský vrch (Jindřichovická vrchovina, 702 m) (701,9 m) – vrchol v Klínovecké hornatině, jihovýchodně od Liboce v okrese Sokolov
 Hamerský vrch (Podčeskoleská pahorkatina) (492,7 m) – vrchol v Chodské pahorkatině, západně od Bonětic v okrese Tachov
 Hamerský vrch (Šumavské podhůří) (883,2 m) – vrchol v Svatoborské vrchovině, severně od Javorné v okrese Klatovy